

Tablica 

NK Sloga Pačetin kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori i vanjske poveznice 

 RSSSF.com
 Zupanijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 

2011-12
vukovarsko-srijemska-2-vukovar